Куторга:

 Куторга, Михаил Семёнович (1809—1886) — русский историк-эллинист.
 Куторга, Степан Семёнович (1805—1861) — русский зоолог и минералог.